Østli ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Østli (* 1983), norwegischer Fußballspieler
 Asgeir Østli (* 1955), norwegischer Politiker
 Kjetil S. Østli (* 1975), norwegischer Journalist
 Lars Løkken Østli (* 1986), norwegischer Eishockeyspieler
 Omar Østli (* 1970), norwegischer Gitarrist, Liedschreiber und Sänger
 Siri Østli (* 1957), norwegische Schriftstellerin